C70 steht für:
 Anaplastisches Meningeom, ICD-10-Code der Erkrankung
 Chrysler C70, ein PKW-Modell aus den 1950er Jahren
 Volvo C70, ein schwedisches PKW-Modell
 Caldwell 70, eine Galaxie aus dem Caldwell-Katalog

C70 steht für:
Fullerene, sphärische Moleküle aus 70 Kohlenstoffatomen

C70